2 miejscowości w Polsce:

 Kinice – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Kinice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski